Osoby o tym nazwisku:
 Fernando Roese – brazylijski tenisista
 Gerhard Roese – niemiecki rzeźbiarz, historyk sztuki, architekt